Fries kan syfta på följande:

 Fries, ett efternamn
 Fries (auktor), en auktorsförkortning
 Fries (släkter), ett antal släkter i Sverige
 Mount Fries, ett berg i Antarktis